Bob Hewitt (ur. 1940) – tenisista reprezentujący barwy Australii oraz Republiki Południowej Afryki
 Bob Hewitt (ur. 1987) – brytyjski wioślarz